Hawks & doves (album van Neil Young) (1980), muziekalbum van Neil Young
 Hawks & doves (nummer van Neil Young) (1980), nummer van Neil Young